Robert Alberts (personage), een personage uit Goede Tijden Slechte Tijden
 Robert Alberts (voetbalcoach), een Nederlands voetbaltrainer